A 31 105-ös számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Pest megyében, Sülysáp egyik települési, belső útja.

Nyomvonala 

Sülysáp belterületén ágazik ki a 31-es főútból, annak 40+700-as kilométerszelvénye közelében, észak felé, Sápi Bekötő út néven. Keresztezi az újszászi vasút vágányait, majd azokat elhagyva ér véget, Sülysáp vasútállomás térségének keleti vége közelében. Ugyanott van a végpontja a 31 104-es útnak is, amely kelet felől érkezik odáig.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 572 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 5.

Jegyzetek 

31104
Sülysáp